Рифові акули — кілька видів акул, не обов'язково пов'язаних таксономічно, чиє життя пов'язане з рифами:

 Сіра рифова акула, Carcharhinus amblyrhynchos
 Чорнопера рифова акула, Carcharhinus melanopterus
 Карибська рифова акула, Carcharhinus perezii
 Чорнохвоста рифова акула, Carcharhinus wheeleri
 Білопера рифова акула, Triaenodon obesus